The Man Who Wasn't There – film del 1983 diretto da Bruce Malmuth
 L'uomo che non c'era (The Man Who Wasn't There) – film del 2001 diretto dai Joel ed Ethan Coen